Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007 kan avse:

Herrarnas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007
Damernas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007